Cet article traite de la saison 1967-1968 du Mouloudia Club d'Oran. qui été la quatriéme saison en Division Nationale une  

Les matchs se déroulent essentiellement en Championnat d'Algérie 1967-1968.

Compétitions

Division Nationale

Championnat

Rencontres

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Coupe d'Algérie

Rencontres

Statistiques

Meilleurs buteurs 

</center>

Notes et références

Notes 

Rapports de matchs en compétitions sportives

Notes générale de l'article

Références

Sources 
 RSSSF:Algeria season 1966-1967

Annexes

Articles connexes 
 Mouloudia Club d'Oran

Liens externes 

1967-1968
Oran MC